Sejong (stad), een administratieve overheidsstad in Zuid-Korea
 Sejong de Grote, de vierde koning van de Joseondynastie van Korea